Ту́ров — многозначный термин.

 Туров — город в Житковичском районе Гомельской области (Белоруссия).

Фамилия 
 Туров, Александр (род. 1965) — белорусский футболист.
 Туров, Антон Борисович (род. 1983) — белорусский футболист.
 Туров, Артём Викторович (род. 1984) — российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Российской Федерации VI и VII созыва.
 Туров, Борис Исаакович (1924—2010) — шахматный литератор, журналист.
 Туров, Владимир Захарович (настоящее имя Вольф Залманович Гинзбург; 1896—1927) — советский партийный деятель.
 Туров, Виктор Тимофеевич (1936—1996) — кинорежиссёр.
 Туров, Евгений Акимович (1924—2007) — советский и российский физик.
 Туров, Максим Владимирович (род. 1979) — российский шахматист, гроссмейстер (1999).
 Туров, Николай Андреевич — ГСТ
 Туров, Нисан (1877—1953) — израильский педагог, журналист, переводчик.
 Туров, Пётр Николаевич (1865 — ?) — русский военачальник, генерал-лейтенант. Участник русско-японской и первой мировой войны.
 Туров, Руди (1937—2022) — пограничник ГДР, бежавший в Западный Берлин.
 Туров, Сергей Сергеевич (1891—1975) — зоолог, специалист по биологии млекопитающих, популяризатор; директор Зоологического музея МГУ (1942—1960).
 Туров, Фёдор Дементьевич (1910—1974) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
  — женская форма фамилии.
 Турув

Примечания